

Mechelen, nom néerlandais de la ville de Malines.
 Mechelen-aan-de-Maas, section de la commune de Maasmechelen.
 Mechelen-Bovelingen, nom néerlandais du village de Marlinne.

Mechelen (Pays-Bas), village de la commune de Gulpen-Wittem, dans le Limbourg néerlandais

Navire 
 Le Mechelen, ancien dragueur de mines côtier de la Force Navale Belge, de 1954 à 1984.

Patronyme 
 Philippe Mechelen, scénariste